Mülheim :
 Mülheim an der Mosel, municipalité en Rhénanie-Palatinat dans l'arrondissement de Bernkastel-Wittlich
 Mülheim an der Ruhr, ville d'Allemagne en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
 Mülheim, quartier de Cologne ; 
 Mülheim-Kärlich, municipalité en Rhénanie-Palatinat dans l'arrondissement de Mayen-Coblence

Voir aussi 
 Mühlheim
 Müllheim